Minca bezeichnet:

 eine traditionelle Gemeinschaftsarbeit in den Anden, siehe Minka

Mincă ist der Familienname von:
 Mihai Mincă (* 1984), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Minka (Begriffsklärung)